Hacohen ist der Familienname folgender Personen:

 Menachem Hacohen (* 1932), israelischer Rabbiner, Politiker und Schriftsteller
 Orit Farkasch-Hacohen (* 1970), israelische Politikerin, Wirtschaftsministerin von Israel
 Stu Hacohen (1929–2006), israelischer Jazzmusiker